Rubena kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Rubena (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Rubena (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar